Garabito puede referirse a:
 Garabito, monarca indígena de Costa Rica en el siglo XVI, rey de los huetares de Occidente, al que a veces se confunde con el rey Coyoche.
Corregimiento de Garabito, unidad administrativa del Reino de Guatemala, en el actual territorio de Costa Rica.
 El pueblo de Santa Catalina de Garabito, reducción indígena de Costa Rica en el siglo XVII.
 Cantón de Garabito, unidad administrativa de la provincia de Puntarenas, Costa Rica.